AEGON Nottingham Challenge — профессиональный международный теннисный турнир, проводимый ITF в рамках своего женского тура и ATP в рамках своего тура Challenger.

Соревнования проводятся в Ноттингеме, Великобритания, в июне, продолжая подготовительную к Уимблдонскому турниру серию соревнований на травяном покрытии.

Общая информация 
Турнир создан совместными усилиями LTA, ITF и ATP в 2011 году. В календаре тура ATP Challenger соревнование заменило грунтовый турнир в швейцарском Лугано, а в календаре женского тура заполнило вакансию второго турнира WTA на травяном покрытии в этот период.

Как и предшествующий ему AEGON Trophy, AEGON Nottingham Challenge проводится на кортах ноттингемского теннисного центра.

Финалисты разных лет

Одиночный турнир среди мужчин

Одиночный турнир среди женщин

Парный турнир среди мужчин

Парный турнир среди женщин

См. также 
 AEGON Trophy
 Открытый чемпионат Ноттингема

Ссылки 
 Официальный сайт  

 Архив результатов турниров на сайте протура ITF  
 Архив результатов турниров на сайте протура ITF